Estação Laurier
Laurier-Station

Desambiguações de topônimos